Шурга — название нескольких населённых пунктов:
 Шурга — деревня в Куженерском районе Республики Марий Эл.
 Шурга — деревня в Моркинском районе Республики Марий Эл.
 Шурга — деревня в Моркинском районе Республики Марий Эл.
 Шурга, Михаил Антонович (род. 1952) — советский гребец-байдарочник, выступал за сборную СССР в первой половине 1970-х.